

Patronyme 

 Alexis-Marie Piaget (1802-1870), personnalité politique suisse ;
 Arthur Piaget (1865-1952), archiviste et historien suisse ;
 Charles Piaget (1928-), syndicaliste français ;
 Jean Piaget (1896-1980), psychologue, biologiste, épistémologue suisse ;
 Paul Piaget (1905-?), rameur d'aviron suisse ;
 Paul Piaget, (1934-1985) acteur espagnol.

Voir aussi 
 Piaget, entreprise horlogère suisse qui fait partie de la Compagnie Financière Richemont SA - Vendôme depuis 1993

Patronyme suisse